Уо́шито (; в низовье  — Блэк-Ривер) — река в Арканзасе и Луизиане, США. Левый приток Ред-Ривера. Название реки (ранее Washita) произошло от индейского племени уичита.

Уошито берёт начало в горах Уошито штата Арканзас и течёт в юго-восточном направлении до впадения в Ред-Ривер в Луизиане. Длина реки — 973 км. Последние 92 км Уошито, после впадения в неё реки Тензас в Джонсвилле, носят название Блэк-Ривер. Большая часть водосборного бассейна реки (65 000 км²) находится в Примексиканской низменности и долине Миссисипи. Главными притоками с востока являются Бёф и Тензас, с запада — Байо-Бартолеме, с севера — Салин-Ривер.

Навигация по реке осуществлялась с конца XVIII века. До 1924 года были построены 6 дамб и водохранилищ. Три были построены в горах Уошито — Блейкли-Маунтин (1955 год), Карпентер (1931 год) и Реммел-Дам (1924 год). Они выполняют несколько функций — производство гидроэнергии, контроль за уровнем воды и место для отдыха. Крупные города на реке — Аркаделфия, Монро и Камден (находится на канале, проведённом к Уошито в 1950 году).

Населённые пункты на реке 
 Мина
 Хот-Спрингс
 Малверн
 Аркаделфия
 Кроссетт
 Стерлингтон
 Монро
 Уэст-Монро
 Колумбия
 Гаррисонберг
 Джонсвилл

Примечания

Ссылки 
 
 Энциклопедия Арканзаса
 Фонд реки Уошито

Бассейн Ред-Ривера (притока Миссисипи)
Реки Арканзаса
Реки Луизианы
География округа Ашли
География округа Юнион (Арканзас)
География округа Брадли (Арканзас)
География округа Калхун (Арканзас)
География округа Уошито (Арканзас)
География округа Даллас (Арканзас)
География округа Кларк (Арканзас)
География округа Хот-Спринг
География округа Гарленд
География округа Монтгомери (Арканзас)
География округа Йелл
География округа Полк (Арканзас)